Flavia steht für:
 Flavia, weiblicher Vorname
 Flavia (Schiff), britisches Dampfschiff
 Flavia (Schiff, 1947), Passagierschiff der Costa Crociere
 Lancia Flavia, Automodell der Marke Lancia (1960–1970)
 Lancia Flavia, Automodell der Marke Lancia (2011–2014), siehe Chrysler 200
 Stena Flavia, Fährschiff der Stena Line
 (2588) Flavia, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Domus Flavia, Palastbau in Rom, Italien
 Santa Flavia, Stadt in Sizilien, Italien